Andone este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Bogdan Andone (n. 1975), fotbalist și antrenor român
 Florin Andone (n. 1993), fotbalist român
 Ioan Andone (n. 1960), fotbalist și antrenor român
 Ludmila Andone (n. 1989), fotbalistă din Republica Moldova 

Nume de familie românești